HTB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Terre-de-Bas (Guadalupa)
 HTB (alfabeto cirillico) – emittente televisiva in Russia